Koltz bezeichnet unter anderem:

 Anise Koltz (1928–2023), luxemburgische Autorin
 Jean-Pierre Koltz (1909–1989), luxemburgischer Ingenieur und Historiker
 Tony Koltz, US-amerikanischer Autor
 Koltz, deutscher Name des Gutshofs Koltse auf Saaremaa, Estland